Branch kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Branch (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Branch (ort i USA, Arkansas), Franklin County, 
 Branch (ort i USA, Louisiana), Acadia Parish, 
 Branch (del av en befolkad plats), Minnesota, Chisago County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar